Nereimyra artica är en ringmaskart som först beskrevs av Anders Johan Malmgren 1867.  Nereimyra artica ingår i släktet Nereimyra och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
artica